Archevêché d'Ohrid (1019-1767), une ancienne juridiction orthodoxe autonome, sous la juridiction du patriarche de Constantinople
 Église orthodoxe macédonienne – Archevêché d'Ohrid (fondée en 1967), une Église autocéphale en Macédoine du Nord
 Archevêché orthodoxe d'Ohrid (fondé en 2002), une juridiction autonome de l'Église orthodoxe serbe en Macédoine du Nord